Raúl García  peut désigner : 
 Raúl García Castán, un coureur de fond espagnol ;
 Raúl García Hirales, un boxeur mexicain ;
 Raúl García de Mateos, un coureur cycliste espagnol, professionnel entre 2005 et 2014 ;
 Raúl García Escudero, un footballeur international espagnol ;
 Raúl García Ordóñez, un joueur de basket-ball international cubain ;
 Raúl García Pierna, un coureur cycliste espagnol.